El Amigo del Pueblo puede hacer referencia a los siguientes periódicos:

L'Ami du peuple (1789-1792), publicado durante la Revolución Francesa;
El Amigo del Pueblo (1850), editado en Santiago de Chile durante un breve periodo;
El Amigo del Pueblo (1868), editado en la ciudad española de La Coruña;
El Amigo del Pueblo (1890-1891), carlista, editado en la ciudad española de Valencia;
El Amigo del Pueblo (1894-1895), editado en Santiago de Compostela y órgano del Centro Republicano de aquella ciudad española;
El Amigo del Pueblo (1919), periódico de la localidad española de Creciente del que se editaron apenas dos números; o a
El Amigo del Pueblo (1937-1938), periódico anarquista español de la Agrupación de los Amigos de Durruti.